Йоханнисталь () — район Берлина, расположенный в округе Трептов-Кёпеник. До 2001 года находился в составе округа Трептов.

История 

Первое упоминание о районе датируется 16 ноября 1753 года. В 1880 году в нём была открыта железнодорожная станция . В 1884 году Йоханнисталь получил приставку  (курорт) и стал называться . В 1905—1906 годах было построено . В 1920 году Йоханнисталь был включён в состав Берлина. С 1961 по 1989 годы находящийся в Восточном Берлине граничил с расположенным в Западном Берлине округом Нойкёльн и был отделён от него Берлинской стеной.

Административное деление 
Йоханнисталь делится на 7 зон:
  ()
  (, )
  (Am Alten Fenn)
  ()
  ()
  ()

Транспорт 

Между Йоханнисталем и Адлерсхофом раньше располагался аэродром «Йоханнисталь», открытый в 1909 году и являющийся первым аэродромом Германии. Официально аэропорт был закрыт в 1995 году.

В настоящее время район обслуживается автобусами и трамваем № 63, конечная станция «Haeckelstraße» которого располагается в Йоханнистале.

Примечания 

Районы Берлина